Гавайские острова:

 Гавайские острова — архипелаг из двадцати четырёх островов и атоллов, расположенный в северной части Тихого океана.
 Гавайские острова — московская тинейджерская рок-н-ролльная группа конца 1980-х годов.